Slovo Grus může být:

 příjmení osob – viz Grus (příjmení)
 grus (rod) – latinské rodové jméno ptáků z rodu jeřábů řádu krátkokřídlých (například jeřáb popelavý)
 latinské jméno souhvězdí Jeřába na jižní hvězdné obloze